Crespino – comune italiano della provincia di Rovigo
 Crespino sul Lamone – frazione del comune italiano di Marradi in provincia di Firenze
 Crespino – nome con cui è comunemente chiamato l'arbusto selvatico Berberis vulgaris